Die SAP Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 17. Februar 2013 in San José stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rotterdam die ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Letztere zählten genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Vorjahressieger Milos Raonic konnte seinen Titel souverän verteidigen. Er gewann das Finale gegen den Deutschen Tommy Haas in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Er gab dabei während des ganzen Turniers keinen Satz ab und musste lediglich gegen Denis Istomin einmal ins Tie-Break. Im Doppel waren Scott Lipsky und Rajeev Ram die Titelverteidiger, sie spielten jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam. Während Ram gar nicht am Turnier teilnahm, spielte Lipsky zusammen mit Santiago González und schied im Viertelfinale aus. Das Finale gewannen Xavier Malisse und Frank Moser gegen Lleyton Hewitt und Marinko Matosevic in drei Sätzen; für Moser war es der erste Titel auf der ATP World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die SAP Open 2013 fand vom 9. bis zum 11. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den SAP Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in San José (Kalifornien)